Seekatz ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Christian Seekatz (auch: Georg Christian II. Seekatz; 1722–1788), deutscher Maler
 Georg Friedrich Christian Seekatz (1683–1750), deutscher Maler
 Hertha Hafer, geborene Seekatz (1913–2007), deutsche Pharmazeutin und Apothekerin
 Johann Conrad Seekatz (1719–1768), deutscher Maler
 Johann Ludwig Seekatz (1711–1783), deutscher Maler
 Johann Martin Seekatz (1680–1729), deutscher Maler
 Ralf Seekatz (* 1972), deutscher Politiker (CDU)